Lindenwood, littéralement forêt (wold) de tilleul, peut se renvoyer aux éléments suivants (tous aux États-Unis) :

Toponymie 
 Lindenwold (New Jersey), borough du comté de Camden, au New Jersey :
 La , gare ferroviaire du NJ Transit à Lindelwold au New Jersey.
 Le , sur le domaine du même nom, dans le borough d'Ambler, en Pennsylvanie.

Éducation 
 Les , commission scolaire à Lindenwold au New Jersey :
 La , lycée à Lindenwold au New Jersey

Voir aussi